Regierung Curtin steht für folgende Regierungen Australiens:
 Regierung Curtin I (1941 bis 1943)
 Regierung Curtin II (1943 bis 1945)